Lyndon kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lyndon (Illinois)
Lyndon (Kansas)
Lyndon (Kentucky)